Верги́лий, Вирги́лий ( и Virgilio,  и Virgilius) — мужское имя.

Этимология имени точно не известна; возможно, она связана с понятием  — «вигилия», «бдение». Имя стало популярным в связи с личностью древнеримского поэта Вергилия.

В форме Вирджил, Вёрджил () может быть и фамилией.

Варианты: Виргилиюс (лат.), Вирджилио (итал.), Вирхилио (исп.), Виржиль (фр.), Вирджил, Вёрджил (англ.), Вергил (болгар.).

Имя 
 Вергилий (70 до н. э. — 19 до н. э.) — древнеримский поэт.
 Святой Виргилий (ок. 710—784).
 Полидор Вергилий (1470—1555) — английский историк-гуманист итальянского происхождения.
 Вёрджил Абло (род. в 1970) — американский дизайнер, основатель бренда Off-White, с марта 2018 —  креативный директор мужской линии Louis Vuitton

См. также 
 Вирджилио
 Вигилия

Вергилий